Эквадор на зимних Олимпийских играх 2018 года был представлен одним спортсменом в лыжном спорте. Эквадор впервые в истории принял участие в зимних Олимпийских играх. Единственным представителем страны стал лыжник Клаус Юнгблут Родригес, который по итогам гонки на 15 км свободным стилем занял 112-е место из 116 финишировавших участников.

Состав сборной 

  Лыжные гонки
 Клаус Юнгблут Родригес

Результаты соревнований

Лыжные виды спорта

Лыжные гонки 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. Для получения олимпийской лицензии категории «A» спортсменам необходимо было набрать максимум 100 очков в дистанционном рейтинге FIS. При этом каждый НОК может заявить на Игры 1 мужчину и 1 женщины, если они выполнили квалификационный критерий «B», по которому они смогут принять участие в спринте и гонках на 10 км для женщин или 15 км для мужчин. По итогам квалификационного отбора сборная Эквадора завоевала одну мужскую олимпийскую лицензию категории «B» в гонке на 15 км, благодаря успешным выступлениям Клауса Юнгблут Родригеса.

 Мужчины
 Дистанционные гонки

Примечания

Ссылки 
 Сборная Эквадора на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2018 года 
 Сборная Эквадора на сайте Olympedia.org
 Олимпийский комитет Эквадора

Эквадор
Спорт в Эквадоре в 2018 году